Bronchorst ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Bronchorst (1554–1627), niederländischer Rechtswissenschaftler
 Jan Gerritsz van Bronckhorst (auch: Bronchorst; 1603–1661), Maler und Radierer des niederländischen Goldenen Zeitalters